A Federação Butanesa de Futebol (em inglês: Bhutan Football Federation, ou BFF; em dzonga: འབྲུག་ཡུལ་རྐང་རིལཁོངས་གཏོགས ) é o órgão dirigente do futebol no Butão. Ela é a responsável pela organização dos campeonatos disputados no país, bem como da Seleção Nacional.

Ligações externas 
Butão em FIFA.com
Butão em AFC.com

Organizações dirigentes do futebol
Organizações esportivas fundadas em 1983